Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Banka Koper Slovenia Open 2007 тривали з 29 жовтня по 4 листопада на відкритих кортах з твердим покриттям у Порторожі (Словенія). 

Луціє Градецька і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши пару Андрея Клепач і Олена Лиховцева з рахунком 5–7, 6–4, 10–7.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Banka Koper Slovenia Open, парний розряд